Il doppio femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Monica Seles e Helena Suková che hanno battuto in finale Katerina Maleeva e Barbara Rittner 6-1, 6-2.

Teste di serie

 Pam Shriver /  Nataša Zvereva (semifinali)
 Rachel McQuillan /  Nicole Bradtke (semifinali)
 Jennifer Capriati /  Mary Joe Fernández (secondo turno)
 Leila Meskhi /  Mercedes Paz (secondo turno)

 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Sandy Collins /  Brenda Schultz (quarti di finale)
 Mary Pierce /  Radka Zrubáková (quarti di finale)
 Katerina Maleeva /  Barbara Rittner (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1992